Bath se poate referi la:

Localități

Canada 
 Bath, sat în provincia New Brunswick, Canada

Jamaica 
 Bath, o localitate în Jamaica

Marea Britanie 
 Bath, oraș în Somerset, Marea Britanie

Statele Unite ale Americii 
 Bath, oraș în statul Maine, SUA 
 Bath,  sat în statul Illinois, SUA 
 Bath, oraș  neincorporat în statul Indiana, SUA 
 Bath, comunitate neincorporată în statul Michigan, SUA
 Bath, oraș în statul New Hampshire, SUA
 Bath, oraș în statul Carolina de Nord, SUA

Țările de Jos 
 Bath, cătun în Țările de Jos